Kotromanić István (1242 körül–1314), I. István néven bosnyák bán, I. Prijezda bosnyák bán fia
Kotromanić István (1292–1353), II. István néven bosnyák bán, I. István bosnyák bán fia